grodzisko – pozostałość po grodzie

W Polsce 
 Miejscowości i ich części
 Grodzisko – część miasta Czchów
 Grodzisko – część miasta Gdańsk
 Grodzisko – część miasta Sandomierz
 Grodzisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie
 Grodzisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Rzgów
 Grodzisko – kolonia w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Grodzisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Grodzisko – osada w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Wieluń
 Grodzisko – przysiółek w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skała
 Grodzisko – część wsi Wielmoża w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Grodzisko – część wsi Jelna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Grodzisko – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator
 Grodzisko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Grodzisko – część wsi Gródek w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna
 Grodzisko – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki
 Grodzisko – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Grodzisko – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie
 Grodzisko – część wsi Czelatyce w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Rokietnica
 Grodzisko – część wsi Wola Rafałowska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Grodzisko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów
 Grodzisko – kolonia wsi Nowe Trzciano w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Grodzisko – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Grodzisko – część wsi Borzestowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Grodzisko – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Grodzisko – część wsi Marklowice w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Marklowice
 Grodzisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Grodzisko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Grodzisko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska
 Grodzisko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Grodzisko – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Grodzisko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Grodzisko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

 Administracja
 Grodzisko – gromada

 Wzniesienia
 Grodzisko – szczyt Beskidu Wyspowego koło Szczyrzyca
 Grodzisko – szczyt Beskidu Wyspowego w Maszkowicach koło łącka
 Grodzisko – wzniesienie Gór Kamiennych, w mieście Kamienna Góra
 Grodzisko – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim (obecnie wyspa na Jeziorze Rożnowskim)
 Grodzisko – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim
 Grodzisko – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej
 Grodzisko – wzniesienie Pagórów Jaworznickich, w Jaworznie
 Grodzisko – wzniesienie w Krakowie
 Grodzisko – wzniesienie w Wodzisławiu Śląskim
 Grodzisko – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Bardzkich

 Inne
 Grodzisko – nieczynny przystanek kolejowy w województwie wielkopolskim
 Grodzisko –  nieczynny przystanek kolejowy w Grodzisku, w województwie małopolskim
 Grodzisko – nieczynny kamieniołom na wzgórzu Grodzisko w Tyńcu w Krakowie
 Grodzisko w Sopocie – skansen archeologiczny w Sopocie
 Grodzisko – stary cmentarz żydowski w Lublinie
 Grodzisko – gród plemienny w Tumie powstały pod koniec VIII wieku

Miejscowości na świecie 
 Grodzisko – wieś na Ukrainie (rejon starosamborski)

Zobacz też 
 Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Grodzisko Nowe, Grodziszcze